Katharina Hobgarski (ur. 18 czerwca 1997 w Neunkirchen) – niemiecka tenisistka, finalistka juniorskiego Australian Open 2015 w grze podwójnej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w dwunastu singlowych i czternastu deblowych turniejach rangi ITF. 9 stycznia 2023 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 189. pozycję, natomiast 3 kwietnia 2017 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 309. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna

Bibliografia 

Niemieckie tenisistki
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Neunkirchen (Saara)